De Hem (Friesland) (De Him), een buurtschap in Friesland
De Hem (Zuid-Holland), een buurtschap in Zuid-Holland